Tortillero/a hace referencia a varios artículos:
 un tortillero o Massa o tenate, cesto tejido de palma para contener las tortillas de maíz;
 un tortillero o tortillera, persona que hace tortillas;
 (vulgar) una tortillera, una lesbiana.